Mnichovický potok je název více vodních toků:

 Mnichovka – pravý přítok Sázavy mezi Senohraby a Čtyřkoly, pojmenovaná podle města Mnichovice v okrese Praha-východ
 Mnichovický potok (přítok Menší Vltavice) – levý přítok Menší Vltavice, pojmenovaný podle samoty Mnichovice, Loučovice č. p. 294 v okrese Český Krumlov
 Mnichovický potok (přítok Sedlického potoka) – levý přítok Sedlického potoka, pojmenovaný podle obce Mnichovice v okrese Benešov